Володимир Святий:
 Володимир Святославич — великий князь Київський (980–1015).
 Володимир Святий (фільм) — фільм 1993 року, режисер Юрій Томошевський
 Орден Святого Володимира — орден

Див. також 
 Володимирський собор (значення) — храми на честь Володимира Святого